(Le Maître en français) peut désigner :
 The Master, un album de rap de Rakim sorti en 1999 ;
 The Master, un film hongkongais réalisé par Tsui Hark sorti en 1992 ;
 The Master, un film de Paul Thomas Anderson sorti en 2012 ;
 The Master, un court-métrage d'animation estonien de Riho Unt sorti en 2015 ;
 , un court-métrage d'animation américain de Jon Saunders sorti en 2016.

Voir aussi